Владимир Оста́пенко:
 Остапенко, Владимир Викторович (род. 1956) — доктор физико-математических наук, профессор.
 Остапенко, Владимир Михайлович (в монашестве Зосима; род. 1950) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Владикавказский и Аланский.